

Caratteristiche tecniche 
È un mediano.

Statistiche

Presenze e reti nei club 
Statistiche aggiornate al 5 maggio 2018.

Note

Collegamenti esterni